Titer steht für:
 Titer (Chemie), Konzentration beziehungsweise Normalfaktor einer Lösung
 Titer (Medizin), Maßzahl für eine Antigen-, Antikörper- oder Erregermenge
 Titer denier, die Feinheit eines Garnes oder einer Faser, siehe  Feinheit (Textilien)

Siehe auch: 

 Colititer